Assar Rönnlund – fondista svedese nato nel 1935
 Elina Rönnlund – fondista svedese nata nel 1966
 Toini Gustafsson Rönnlund – ex fondista svedese nata nel 1938